Eryngium lineare är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Baptist Emanuel Pohl och Ignatz Urban. Eryngium lineare ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
lineare